Cet article liste les personnages du cycle L'Épée de vérité de Terry Goodkind. Il peut y avoir des différences avec la série télévisée.

Personnages principaux

Richard Rahl 

Personnage principal de L'Épée de vérité, il est au début de l'histoire un simple guide forestier, sous le nom de Richard Cypher, fils adoptif de George Cypher. Grâce à la première leçon du sorcier, il réussit à vaincre Darken Rahl, qui se révèle être son père biologique (son frère dans la série télévisée).
Il devient un sourcier de vérité, en recevant l'épée de vérité du sorcier Zedd. 

Il est l'un des rares Sorciers Rahl à être monogame par nature et fidèle à son épouse. Il utilise la magie mais souvent instinctivement.

Il est amoureux de la Mère Inquisitrice Kahlan Amnell, qui deviendra, par la suite, son épouse.

Richard est également le Sourcier et c'est une autre partie de son être qui lui donne ses propriétés magiques ; son épée n'étant que l'outil de sa profession, elle ne le fait pas Sourcier, il l'était avant de la posséder, réalisant cette condition en se nommant lui-même "Sourcier en quête de Vérité". Il déteste de par sa nature les prophéties. Il n'aime pas les devinettes, la vérité pour lui méritant d'être clairement énoncée, et non pas cachée derrière une stupide charade. À ses yeux les prophéties se contentent d'annoncer "que le soleil se lèvera demain", signifiant par là qu'elles sont vraies, mais inutiles. 

L'auteur de L'Épée de vérité, Terry Goodkind, a indiqué dans une interview pour la promotion de ses ouvrages : . Cet auteur considère Richard Rahl et d'autres protagonistes fictifs comme des extensions de lui-même.

Kahlan Amnell 

Elle apparaît au premier tome poursuivie par un quatuor, ainsi que dans la série télévisée réalisée par Sam Raimi. Richard la sauve alors qu'il ignore qui elle est. C'est une Inquisitrice (les inquisitrices font partie de la classe sociale la plus élevée, dans cette fantasy. Seules des femmes peuvent occuper cette fonction, celles-ci étant les seules à être capable de faire bon usage sans en abuser du pouvoir magique spécifique à cette fonction). Donc, elle ne peut avoir de relations amoureuses avec qui que ce soit car son pouvoir se déchaînerait contre cette personne. Jeune et belle, elle porte les cheveux longs, signe de sa fonction car dans les Contrées du Milieu le rang social est déterminé par la longueur de la chevelure et les Inquisitrices et surtout la Mère Inquisitrice est au-dessus de tout le monde, y compris des Rois et des Reines qui sont dans l'obligation d'obéir à ses ordres. Kahlan étant la dernière Inquisitrice vivante et l'épouse du Seigneur Rahl, elle a le plus haut rang des Contrées du Milieu. Après son mariage avec Richard qui a été repoussé plusieurs fois, elle perd son enfant après avoir été passée à tabac puis elle est victime d'un sort d'oubli lancé par les Sœurs de l'Obscurité. Seul Richard se souvient d'elle car même Kahlan est amnésique.

Terry Goodkind a quelquefois été accusé de sexisme dans cette œuvre. Il a répondu à cette critique, sur les réseaux sociaux, que ses personnages féminins sont . La journaliste Alison Flood a une analyse un peu différente dans un article que The Guardian a publié en 2018, et qui par l'exemple de ce personnage, un des principaux personnages. Kahlan, l'héroïne de l'Épée de Vérité, semble forte par certains éléments , complète-t-elle,.

Zeddicus Zul'Zorander 

Zeddicus Zul'Zorander est un personnage fictif dans le cycle L'Épée de vérité écrit par Terry Goodkind. Il est souvent appelé par ses amis Zedd. « Premier sorcier » de son ordre, il a désigné Richard Rahl comme sourcier de vérité en lui donnant cette épée de vérité.
Il possède le don de la magie "additive".

Il est aussi le grand-père de Richard et a tué Panis Rahl, père de Darken Rahl et second grand-père de Richard.

Il a par ailleurs une relation plus qu'amicale avec la magicienne Adie. Il utilise souvent le pseudonyme de Ruben Rybnik quand il voyage incognito.

Zeddicus Zu'l Zorander est un vieil homme aux bras chétifs, aux cheveux blancs ondulés et à la peau blême, ridée et flasque. Son apparence décharnée et fragile cache une rigidité morale et une solidité physique hors du commun.

Son extrême sobriété vestimentaire habituelle démontre son grade élevé dans la classe mourante des Sorciers. Sa figure aux angles vifs et tranchants comporte des lèvres fines, sa voix est grêle et ses yeux noisette laissent transparaître son intelligence. Sa mâchoire est lisse et rasée.

Son corps mince cache un appétit vorace. Les sorciers ont souvent d'étrange manies alimentaires qui font partie de leur Don et sont un moyen de l'équilibrer. On peut supposer que la voracité de Zedd malgré son apparence décharnée est là pour compenser sa générosité. Puisqu'il donne beaucoup aux autres, il doit aussi beaucoup prendre. Tout comme un Sorcier de Guerre est végétarien pour compenser le fait qu'il prenne des vies.

Il est décrit comme un vieil homme têtu et imberbe, habillé d'une robe de la plus grande simplicité, symbole de son autorité de Premier Sorcier. Son expression favorite est « Fichtre et Foutre ! », suivie de peu par « vrai comme verrue de verrat », ainsi que « Rien n'est jamais facile ! ».

Il serait le plus puissant des sorciers titulaires du don additif encore vivant. Il est sorcier de Premier ordre.

Zeddicus Zu'l Zorander est né d'un sorcier et d'une magicienne et a grandi dans la Forteresse des Sorciers en Aydindril. Il fut quelquefois amené à être surveillé par la Mère inquisitrice elle-même, étant un voyou sur deux pattes mû par la curiosité et non par la méchanceté.

Zedd était un génie pouvant effectuer des actions magiques incomprises par les autres sorciers. Il était connu pour être une forte tête doublée d'un bon cœur. Il se maria jeune homme avec une dénommée Erilyn et ensemble ils eurent une fille et un chat ! Surnommé "Cabrioleur" par ses proches, il méritait vraiment ce surnom.

Quand Panis Rahl commença à utiliser la magie des morts contre les forces des Contrées du milieu, Zedd comprit que le seul espoir de sauver des vies était de combattre et non de se cacher en attendant. Il utilisa ses pouvoirs de Premier Sorcier pour contenir la magie de Panis Rahl et soutenir les armées alliées. Il créa notamment des sifflets dont le son magique renvoyait les ombres mortelles soutenant les troupes d'harannes. Zedd devint ainsi connu sous le nom de « vent de la mort ».

Son aide permit aux soldats alliés de repousser les légions ennemies en d'Hara. Panis Rahl se vengea en envoyant un quatuor assassiner sa femme, Erilyn. Zedd la retrouva vivante, blessée mortellement, perdant son sang dans une longue et douloureuse agonie, ses membres brisés. Quand il tenta d'utiliser sa magie pour la soigner, cela déclencha un contre-sort qui démembra son épouse.

Il décida alors d'ériger une frontière magique entre les Contrées du milieu et d'Hara. Il invoqua pour cela le royaume des morts et établit ainsi une frontière épaisse de quelques kilomètres. Toute personne la traversant (même en hauteur ou par la mer) ou même s'en approchant devenait prisonnier du royaume des morts.

Simultanément, il envoya une immense boule de feu qui s'alimenta en traversant la frontière et immola Panis Rahl. Le fils de ce dernier, Darken Rahl, à ses côtés à ce moment, en conservera une brûlure sur ses membres inférieurs et une haine farouche.

Après la mise en place de la frontières avec d'Hara, tout se calma, mais peu à peu s'établit un régime corrompu dans les Contrées du Milieu. Quand son instance dirigeante, le Conseil, s'octroya le droit de donner l'épée et l'employa pour récompenser les meilleurs payeurs et les ambitieux, Zedd s'y opposa ouvertement et accusa les délégués du Conseil d'avoir renié leurs engagements. Cela ne les empêcha pas de s'attribuer les Boîtes d'Orden et de se les échanger comme des cadeaux, ou de simples tributs politiques, au lieu d'en assurer la garde pour ce que ses boîte sont réellement, des artefact d'une extrême dangerosité pouvant selon le choix accorder un pouvoir divin sur toute chose à leur utilisateur, ou le tuer, ou éliminer toute création par la même occasion.

De plus, à la suite de la guerre contre d'Hara et ses magies démoniaques, les peuples des contrées du milieu éprouvèrent une forte aversion à l'idée de rester en contact avec la magie. La volonté d'un monde sans magie commença à germer dans l'esprit des victimes.

Furieux de ces décisions relative à la gestion de la magie, abandonné par les six sorciers qu'il avait formés et qui soutenaient désormais le conseil et sa corruption, et affecté par la mort de sa femme, Zeddicus décida de les abandonner, en leur laissant assumer pleinement les conséquences de leurs actes, et de donner aux contrées du milieu la possibilité d'un monde sans magie. Il se recouvrit d'une Toile de Sorcier puissante faisant oublier son identité et créa terre d'ouest, séparée par une seconde frontière magique des contrées du milieu, où s'étaient installés les écœurés de la magie.

Zedd vécut dans une petite maison en hauteur près de Hartland, le long d'un long et sinueux chemin. Son chat disposait d'une planche pour y entrer et en sortir. À l'arrière se trouvait une vieille table usée par les années, où Zedd aimait prendre son déjeuner au soleil. Ses fenêtres étaient agrémentées de rideaux blancs à l'intérieur et de bacs à fleurs à l'extérieur. Les murs étaient gris terne avec l'âge, mais la porte brillait d'un bleu vif pour accueillir les visiteurs bienvenus. La maison n'était pas large mais disposait toutefois d'un porche courant le long de la bâtisse.

Le lieu favori de Zedd restait sa chaise à bascule surnommée « raison », où il s'asseyait pour étudier de grandes questions philosophiques, parfois pendant de longues périodes ; il y resta ainsi une fois pendant trois jours entiers à chercher pourquoi les hommes polémiquaient sans fin sur le nombre d'étoiles dans le ciel.

Zedd, mentor et ami de Richard dès son plus jeune âge, lui transmit des connaissances avancées sur le monde et les herbes, et le traitait sur un pied d'égalité. Zedd a toujours aimé passer beaucoup de temps à regarder les nuages sur son rocher-nuage (en fait un rocher-sorcier) posé au sommet d'une petite colline aride attenante à sa maison.

Zedd, qui a le don pour la magie additive, est un sorcier du Premier Ordre, hautement entraîné, coriace, rusé, un peu cachotier et froidement efficace. Au cours de l'histoire, voici les différentes capacités magiques qu'il a utilisées :

 Peut réveiller une personne inconsciente ou au contraire la plonger dans un profond sommeil.
 Peut emprisonner un objet dans un bouclier d'air ou l'empêcher de bouger.
 Peut jeter une Toile de la Mort, donnant l'apparence de la mort à une personne en la maintenant en vie.
 Peut modifier à volonté la dimension de son rocher-sorcier et l'utiliser pour contacter les esprits des morts, même à travers le voile de la mort. Il l'utilise ainsi pour discuter avec ses parents.
 Il a érigé la Frontière en invoquant le royaume des morts.
 Peut détecter et rejoindre en pensée les pierres de nuit.
 Peut invoquer un bouclier magique de verre réfléchissant, capable de bloquer la puissante magie d'autres sorciers.
 Peut émettre avec ses mains un éclair de lumière bleu extrêmement chaud entourant ses cibles.
 Il a créé des sifflets de bataille conjurant les ombres de la mort invoquées par Panis Rahl. Différents modèles ont dû être créés pour s'adapter à la magie changeante de l'ennemie.
 Peut créer une balle d'air extrêmement dense et soulever des objets ou se protéger avec elle.
 Peut geler l'eau et former ainsi de la glace en quelques secondes.
 Peut générer un Feu de Sorcier, une boule de liquide enflammé qui brûle avec acharnement tout ce qu'elle touche.
 Peut soigner quasiment toute maladie non magique ou régénérer des membres disparus, parfois dans la douleur.
 Peut ressentir la douleur physique en touchant le front d'une personne.
 Peut dissimuler des dizaines de mètres de sentiers.
 Peut générer un champ magique lui révélant les capacités magiques des personnes à proximité.
 Peut transmuter n'importe quel matériau, notamment changer des pièces de bronze en argent ou en or.
 Peut régénérer des papiers récemment brûlés.
 Peut lancer un sort, y compris sur lui-même, pour rendre les choses légères, ce qui est très pratique pour les transporter.
 Peut se mettre ou s'enlever à volonté son Rada'Han et sa magie n'en est pas altérée, à condition que le Rada'Han ne soit pas inséré avec l'aide de magie soustractive contre laquelle il ne peut pas grand-chose.
 Peut envoyer du feu de sorcier à de très grandes distances.
 Peut générer une douleur extrême proche de l'agonie sur une personne en posant ses doigts sur le cou, comme avec un Agiel.
 Peut lancer des sorts simultanément (érection de la frontière + feu de sorcier).
 Peut lancer des éclairs et de la foudre.
 Peut lancer des sorts de déclencheurs, des Toiles générant des plans mortels.
 Bien qu'il ne l'ait jamais utilisé, il pourrait se consumer à l'aide du Feu de Vie de Sorcier.

Gardien 
Le Gardien est le nom donné au dirigeant du royaume des morts dans le cycle de cette fantasy.

Famille Rahl

Darken Rahl 

Darken Rahl est le premier et l'un des principaux antagonistes du cycle de fantasy L'Épée de vérité de Terry Goodkind.

Darken Rahl est mince, avec des doigts délicats et une apparence frappante par sa beauté. Ses cheveux blonds sont longs et fins et cascadent généralement sur ses épaules. Ses yeux sont magnifiques, d'un ton bleu acier, il est gravement brûlé sur la moitié du corps, séquelles d'une boule de feu de sorcier qui a incinéré son père alors qu'il se trouvait à ses côtés. Il a la manie, ou plutôt le tic de s'humecter les doigts et de les passer dans ses sourcils. Sa voix est souvent calme, posée. Il est doté d'une confiance extrême en ses pouvoirs et ses connaissances, au point de mettre dans le « Jeu » une boîte d'Orden alors que pour tenter l'ouverture il en faut trois, que l'on dispose d'un délai d'un an pour les récupérer, sachant que la tâche de les récupérer et les ouvrir n'est pas facile, et que l'échec au mieux punit de mort celui qui essaye, au pire élimine toute vie. Fourbe, manipulateur, il a un rapport anormal avec les femmes, qu'il viole et tue(nombre de Rahl mentalement instables partagent cette caractéristique), il n'a que mépris pour la vie et pense sincèrement que la domination de toute vie à l'égal d'un Dieu lui revient de droit. Il sert le Gardien et méprise le Créateur et ce qu'il représente, la Vie. Dans le monde des morts s'il existe des gens qui deviennent des esprits du bien de par leur âme, pure ou bénéfique, tentant d'aider les défenseurs de la vie, il existe aussi leur contraire, des esprits du mal qui influencent en mal le monde des vivants autant que faire se peut. Darken Rahl en deviendra un et continuera même après sa mort à mettre des bâtons dans les roues de Richard Rahl autant que possible, cela se voit à de nombreuses reprises :

 Quand Richard l'invoque par erreur et que l'esprit du Sorcier maléfique en profite pour essayer de condamner l'âme de son descendant, la livrant au Gardien. Un autre esprit heureusement, celui de Denna se sacrifie à la place de Richard, et la bonté de son sacrifice dégoûtant le Gardien, ce dernier relâche son âme, permettant à l'ancienne Mord Sith de rejoindre les rangs des Esprits du Bien.

 Il essaye avec l'aide d'une Sœur de l'Obscurité de terminer de déchirer le Voile et donc de livrer toute vie à son terrible Maître. Heureusement ses desseins maléfiques seront contrecarrés une fois de plus.

 Dans le Temple des Vents, il pose comme conditions pour que Richard puisse le quitter et reprendre la lutte des fardeaux aussi handicapants que possible pour son descendant. Primo, que son fils soit victime de la Peste, secundo, qu'il perde toute l'expérience et la connaissance acquise dans le Temple des Vents, qui aurait été d'une aide incroyable par la suite à Richard s'il avait pu en sortir en les conservant.

Même mort, il reste donc un ennemi retors et redoutable.

Darken Rahl était le seul enfant de Panis Rahl possédant le don, et donc pouvant régner sur D'Hara. Il devient donc le seigneur Rahl à la mort de son père. Il était aussi un sorcier puissant qui maîtrisait les deux facettes de la magie (additive et soustractive) bien qu'il n'ait acquis la magie soustractive que grâce à un pacte avec le Gardien, possédant la vocation pour cette variante de la magie mais pas le don.

Il a laissé de nombreux enfants dont les trous dans le monde Jennsen Rahl, Oba Rahl et Drefan Rahl, ainsi que Richard Rahl, le seul de ses enfants doté du don, et donc son légitime successeur à la tête de D'Hara.

Darken Rahl fut tué quand Richard, usant de La Première Leçon du sorcier, l'induisit en erreur et lui fit ouvrir la mauvaise Boîte d'Orden.
Plus tard, Richard l'a non intentionnellement fait revenir dans le monde des vivants (sous une forme spectrale). Le spectre de Darken Rahl tenta de déchirer le voile qui sépare le royaume des morts de celui des vivants, libérant le Gardien, mais il fut arrêté par Richard qui le renvoya dans le royaume des ombres où il continue de comploter contre Richard. Enfin, Richard le rencontre une dernière fois dans le Temple des vents, où il lui lance un  censé le renvoyer pour toujours dans le monde du Gardien et le bannir du monde des esprits.

 Grâce à son pacte avec le Gardien du royaume des morts, Darken Rahl pouvait utiliser la magie additive mais également la soustractive.
 Darken Rahl pouvait se déplacer entre les frontières qui séparaient des Contrées du milieu de Terre d'Ouest et de D'Hara, grâce à un sortilège très complexe nécessitant le dévouement d'un enfant, un innocent qu'il tuait.
 Darken Rahl a lancé un sortilège sur Richard : le nuage espion. En suivant le nuage des yeux, il pouvait savoir ou était Richard. Mais Zedd, grand-père de Richard, utilisa un sort pour qu'une grande quantité de nuages s'accrochent à ce nuage espion. Ce faisant, Darken Rahl ne pouvait plus repérer son nuage espion et donc ne pouvait plus repérer Richard.
 Darken Rahl a aussi emprisonné Richard dans une toile d'ennemie ce qui le faisait passer pour Darken Rahl aux yeux de ces amis les plus proches (Zedd, Kahlan et Chase)
 On peut supposer que le prix à payer pour équilibrer sa magie est le même que pour son fils. Celui de ne pas consommer de chair animale pour contrebalancer les meurtres qu'il cause. Cependant contrairement à Richard pour qui tuer est le dernier recours pour empêcher des tueurs d'attenter à la vie(ce qui revient à sauver des vies selon cette manière de voir les choses), Darken Rahl étant un meurtrier qui tue donc sans raison, le prix à payer est permanent pour lui, tandis que Richard quand il ne commet aucun meurtre d'innocent peut manger de la viande. La chose certaine en tout cas, est Darken Rahl est totalement végétarien et ne consomme aucune viande ni aucun produit animal. Les sorciers ont souvent des manies alimentaires qui viennent équilibrer leur Don, cela fait partie de leur magie et de leur être.

Drefan Rahl 

Drefan Rahl est le demi-frère de Richard présenté dans le tome 4, le Temple des vents. Il a été élevé par le Raug'Moss, un groupe secret de guérisseurs de D'Hara et est le fils de Darken Rahl et d'une prostituée. Drefan arrive dans Aydindril en prétendant être le chef du Raug'Moss. Il dit qu'il arrive pour mettre fin à la peste qui sévit dans Aydindril. Mais il tue des femmes et abuse de certaines, y compris en présence de Kahlan, mais il le fait subtilement car il dit que c'est pour guérir qu'il fait ça. En l'absence de Richard, Drefan tente de prendre le contrôle des forces de D'Hara dans Aydindril. Il devient le premier mari de Kahlan et Richard est obligé d'épouser Nadine, une amie d'enfance. Lors de leur nuit de noce, Cara intervertit les épouses mais Kahlan ne reconnaît pas Richard car ils sont dans le noir complet. Il tue Nadine après cette nuit en la jetant par la fenêtre. Il est persuadé que les femmes le veulent sexuellement et comme il pense que les femmes ne sont que des prostituées, il les éventre. Quand Richard revient du Temple des Vents, il est forcé de tuer Drefan pour sauver la vie de Kahlan. Il découvrira les exactions de son frère après cela. Plus tard, un groupe de Raug'Moss révèle que Drefan n'était pas leur chef, mais était un dangereux criminel dérangé mentalement qui avait échappé à leur garde.

Jennsen Rahl 
Jennsen est la demi-sœur de Richard Rahl, sourcier de vérité, et a passé sa vie entière à fuir son père Darken Rahl en compagnie de sa mère, sachant que leur capture signifiait la torture et la mort. Elle est ce que les anciens textes appellent un "pilier de la création", ou "trou dans le monde", ce qui signifie que Jennsen est totalement dépourvue du don pour la magie, et immunisée contre celle-ci. Contrairement à tous ceux qui possèdent au moins une infime étincelle du don, Jennsen n'est pas affectée par la magie ou les sorts. De plus, elle ne peut pas voir la magie quand celle-ci est utilisée.

Jennsen apparaît pour la première fois dans Les Piliers de la création. Peu de temps après avoir découvert le corps d'un soldat D'Haran mort, elle rencontre un homme prénommé Sebastian, qui se présente comme le stratège de l'empereur de l'Ordre impérial, Jagang. À la suite du meurtre de sa mère, Sebastian la guide à travers D'Hara vers l'Ancien Monde pour y rencontrer Jagang et obtenir l'aide nécessaire pour éliminer Richard Rahl, qu'elle croit responsable de la mort de sa mère pour avoir envoyé des tueurs achever l'œuvre de son père Darken Rahl.

À la fin du tome, Jennsen rencontre Richard qui lui dit de ne pas le blâmer pour les actions de son père. Jennsen apprend que le soldat mort était un soldat de l'Ordre Impérial, déguisé et assassiné par Sebastian pour la tromper et l'utiliser afin d'abattre Richard Rahl. Sebastian était aussi responsable de la mort de sa mère, les soldats l'ayant massacré étant des hommes à ses ordres. Entre-temps, tombé désespérément amoureux d'elle, il se suicide.

Ayant réalisé que le véritable ennemi était l'Ordre Impérial, et que Richard n'avait rien de commun avec leur père, Jennsen se joint à lui et sa femme Kahlan Amnell dans leur lutte contre Jagang.

Jennsen Rahl possède aussi un autre demi-frère dépourvu du don, Oba Rahl, qui se prend pour le légitime héritier de Darken Rahl. Il est d'ailleurs aussi monstrueux que son père.

À la fin du tome 11, elle décide de partir dans le nouveau monde créer par Richard Rahl, avec Tom, (le protecteur de Richard) qui est tombé amoureux d'elle. On apprend aussi qu'ils vont avoir un enfant.

Nathan Rahl 

Nathan Rahl est un sorcier et l'ancêtre du Sourcier de Vérité, Richard Rahl. Il est grand, large d'épaules et a des cheveux gris qui lui arrivent aux épaules. Malgré son âge avancé, Nathan est toujours un bel homme et dans une excellente condition physique, toutes choses bien considérées. Nathan est intelligent et parfois malhonnête, mais ses intentions sont toujours nobles.

C'est un prophète et, pour cette raison, il a été gardé prisonnier dans le Palais des Prophètes pendant près de 1000 ans, jusqu'à ce que la Dame Abbesse le fasse passer pour mort afin qu'il puisse s'échapper.

Après que Richard ait détruit le Palais des Prophètes pour éviter qu'il tombe entre les mains de l'Ordre Impérial, Nathan se soustrait au contrôle de la Dame Abbesse et apparait ensuite à différents moments de l'histoire, suivant apparemment la voie dictée par des prophéties qu'il est le seul à voir.

Oba Rahl 

Oba Rahl est un demi-frère de Richard Rahl, qui apparaît dans Les Piliers de la création. Alors qu'il était très jeune, sa mère l'emmena avec elle en fuyant le Palais du Peuple, afin de se cacher de Darken Rahl. Oba étant né sans le don pour la magie, Darken Rahl le considérait lui et ses semblables comme une menace pour la magie. Oba semble par moments d'une grande instabilité mentale.

Oba eut connaissance de son origine par une sorcière du nom de Lathea, la sœur d'Althea, avant qu'il ne la tue. Dénué du don et par là même totalement immunisé contre la magie, Oba est de stature très imposante, et très fort. Il se sent invincible, principalement du fait de la voix qui le guide, celle du Gardien qui murmure dans son esprit. Persuadé que sa mère et Lathea tentaient de l'empoisonner et de l'empêcher de prendre possession de son héritage, l'Empire D'Haran, il les tua toutes les deux.

Cela fait, il entreprit un voyage vers le Palais du Peuple afin d'y obtenir ce qui lui revenait de droit. Réalisant que Richard Rahl, un imposteur, lui avait volé son dû, il partit à sa recherche. Mais lors de leur rencontre, plutôt que de tuer Richard tout de suite, il suivit les ordres du Gardien et grâce à son aide, enleva Kahlan et déroba l'Épée de Vérité à Richard.

Utilisant son lien avec l'arme, Richard se lança à sa poursuite et le rejoignit aux Piliers de la Création, où il rencontra une nouvelle fois leur demi-sœur, Jennsen Rahl, elle aussi dépourvue du don et insensible à la magie. Dupée par l'Empereur Jagang, Jennsen tenta de tuer la Mère Inquisitrice et le Seigneur Rahl, qu'elle croyait être des monstres sanguinaires. Le plan du Gardien était de forcer Richard à tuer Jennsen aux Piliers de la Création, afin que sa mort ouvre une brèche dans le voile séparant le royaume des morts du monde des vivants, permettant ainsi au Gardien d'y pénétrer. Mais Richard, ayant percé à jour les noirs desseins du Gardien, ramena Jennsen à la raison.

Oba s'étant caché pendant la lutte, il fut tué par une chute de rochers qui l'emmurèrent vivant et l'étouffèrent lentement.

Panis Rahl 

Panis Rahl est le père de Darken Rahl et donc le grand-père de Richard Rahl.

Ce dirigeant impitoyable de D'Hara utilisa la puissance de son armée d'harane et de la magie pour tenter de s'emparer des Contrées du milieu. L'arrêt de l'avancée de ses légions le rendit encore plus impitoyable et brutal ; il utilisa alors contre ses adversaires la magie pour déclencher des maladies, des fièvres, des cécités puis invoqua dans un dernier temps des morts. Son armée annihila des milliers de personnes et rasa de nombreuses villes des Contrées du milieu. Afin d'obtenir des renseignements, il employa des Mord-Sith pour capturer des sorciers et des magiciennes.

Le sorcier Zeddicus Zul'Zorander resta neutre jusqu'à ce que Panis Rahl invoque le royaume des morts. À partir de ce moment, ce sorcier soutint les armées des Contrées du Milieu en leur fournissant les moyens de résister. Furieux, Panis Rahl, ne pouvant vaincre directement Zedd, se vengea en commanditant l'assassinat d'Erilyn, la femme du sorcier, par un quatuor. Aucun des assassins - magiques ou non - qu'il envoya pour éliminer Zedd ne réussit. Après avoir repoussé les troupes d'haranes, ce dernier détruisit finalement le palais de Panis Rahl et son propriétaire (âgé alors de 57 ans) à l'aide d'une boule de feu magique qui blessa au passage le fils de Panis Rahl, Darken Rahl. Simultanément, il érigea une frontière magique infranchissable fractionnant le Nouveau Monde en 3 : Terre d'Ouest, Les Contrées du milieu et D'Hara.

Panis Rahl eut le temps de transmettre ses connaissances sur les boîtes d'Orden et la magie soustractive à son fils, Darken Rahl, qui le remplaça sur le trône de D'Hara.

Le corps du père fut placé dans une crypte du Palais du Peuple de D'Hara et 57 (son âge lors de son décès) vases d'or furent fixés au mur, remplis de roses et surmontés de torches. Le personnel affecté à l'entretien de cette salle était choisi parmi la population, avait la langue coupée pour ne pas souiller les lieux de propos inappropriés, devait ramasser rapidement les pétales de rose tombés et s'assurer du fonctionnement quasi-continu des torches. Ils bénéficiaient de l'assurance d'une exécution sommaire rapide en cas de défaillance (un pétale tombant pendant que le Maître Darken se recueillait par exemple...), ce qui constituait un privilège dans le monde de d'Hara où la souffrance et l'agonie était courantes. Les murs et l'autel présents dans la crypte contenaient les instructions nécessaires afin d'entrer dans le Royaume des morts, écrites en Haut D'Haran.

 Panis Rahl pouvait utiliser la magie soustractive pour invoquer des morts et traverser le royaume des morts
 Il a invoqué un sort très complexe et très ancien afin de rendre mortel tous les fruits de couleur rouge dans les Contrées du Milieu.
 Il pouvait créer un brouillard rendant aveugle les personnes en contact.

Mord-Sith 
Les Mord-Siths sont une catégorie de personnages fictifs de la fantasy L'Épée de vérité de Terry Goodkind. Une Mord-Sith est une femme qui a la capacité d'utiliser la magie d'une personne, même celle de l'Épée de Vérité, contre son propriétaire.

Berdine 
Berdine est décrite comme ayant des yeux bleus comme Cara et une tresse de cheveux châtains ondulés. Elle est la seule Mord-Sith connue pour comprendre le Haut D'Haran, l'ancienne langue de D'Hara. Elle aide Richard à traduire des journaux écrits par un magicien nommé Koloblicin (qu'ils appellent Kolo) qui a vécu il y a presque 3000 ans. Il a aidé Richard à trouver le Temple des Vents et la Sliph, qui peut transporter quelqu'un (uniquement s'il possède les deux facettes de la magie) n'importe où. Berdine révèle son homosexualité dans le troisième livre de la série "le Sang de la déchirure" quand elle avoue à Richard son amour pour Raina.
À partir de la Chaîne de Flammes, Berdine est au Palais du Peuple et aide toujours Richard à traduire des livres en Haut D'Haran. Elle l'aidera également à déchiffrer les symboles de la Machine à Présages.

Cara 

Cara est la meneuse des quatre Mord-Sith qui gardent Richard Rahl. Cara est la plus proche de Richard, et il la considère comme un membre de la famille. L'autre (la troisième, Hally, étant morte et Raina la deuxième aussi) Mord-Sith, Berdine, écoute Cara et exécute ses ordres. Cara est une belle femme, grande, bien que plus petite que Kahlan Amnell, et vraiment très musclée et puissante. Elle porte généralement sa tenue de cuir rouge pour cacher le sang de ses victimes et pour intimider ceux qui oseraient la chercher. Elle protège Richard contre les importuns avec son agiel, objet de torture. Ses yeux ont une couleur bleue glacée et elle porte ses longs cheveux blonds en une natte, marque traditionnelle des Mord-Sith. Elle est considérée comme plus sensible que beaucoup de ses consœurs, et elle est toujours hantée par sa peur des rats et le souvenir de la mort de son père, qu'elle a été forcée de tuer pendant son entraînement de Mord-Sith. Elle respecte beaucoup Kahlan, qui porte l'agiel de Denna, la Mord-Sith qui s'est occupée de Richard (voir La Première Leçon du sorcier), et surnomme Kahlan sa sœur de l'agiel.

Elle est également une des Mord-Sith qui a été le plus affectée par les nouvelles règles de Richard, en cela, elle a appris à croire vraiment en l'amour des autres, et leur montrer son affection. La preuve en est sa relation avec le général d'Haran Benjamin Meiffert.

Cara est capable de voyager avec la Sliph car elle détient les deux faces de la magie après avoir obligé le légat Rishi (un Andolien) à l'attaquer avec sa magie; cette capacité lui permettra de suivre les époux Rahl dans leurs voyages avec la Sliph ; elle détient par ce « vol » le deuxième avertissement des Vents.

Étant la garde du corps de Richard, elle fait très attention à lui, et pourrait mourir pour lui, pas seulement parce qu'il est le seigneur Rahl, mais parce qu'il est son ami, qu'elle le comprend et est d'accord avec ses idées (la plupart du temps) et la raison pour laquelle il se bat. Cela fait d'elle une des Mord-Sith les plus loyales. De plus, leur amitié s'est approfondie lorsque Richard l'eut sauvée de la bête noire (voir La Chaîne de flammes), pendant que Richard essayait de la faire revenir parmi les vivants, leurs âmes leur sont apparues à nu, révélant à chacun d'eux leurs plus profonds sentiments.

Constance 

Constance apparaît dans le premier tome, quand Denna l'a invitée à torturer Richard Rahl avec son Agiel. Elle est décrite comme ayant une voix enrouée, petite et musclée, avec des cheveux châtains mornes. Denna ne laisserait pas Constance seule avec Richard de peur qu'elle ne puisse le tuer avec son style brutal de torture. Quand Constance trahit Denna pour Darken Rahl, Richard promet de la tuer. Elle déteste les hommes à cause de ce que Rustin (qui l'a formée) lui a fait. Peu de temps après la mise à mort de Denna, Richard, qui n'a pas oublié sa promesse, la tue avec l'Agiel de Denna.

Denna 

Denna est décrite comme presque aussi grande que Richard avec des cheveux auburn et des yeux bruns d'une dureté d'acier.
Elle a été désignée par Darken Rahl pour torturer Richard afin qu'il soit docile et accepte de réciter le Grimoire des Ombres Recensées. Darken Rahl pourrait ainsi ouvrir les Boîtes d'Orden, libérer le Gardien, et acquérir l'immortalité. Denna tombe amoureuse de Richard, en raison de sa compassion malgré la manière dont elle l'a traité. Elle lui demande finalement de la tuer pour libérer tant lui-même des prises de Darken Rahl qu'elle-même de son rôle de Mord-Sith. Elle donne son Agiel à Richard comme un signe de son amour juste avant qu'il ne la tue, en faisant virer la lame de l'épée de Vérité au blanc.

Après le second déchirement du voile, Denna revient en tant qu'esprit pour sauver Richard de la marque du Gardien placée sur lui par Darken Rahl. Elle enlève la marque en la prenant sur elle, signifiant ainsi qu'elle souffrira pour l'éternité aux mains du Gardien. Cependant, son acte de sacrifice pour la défense de Richard "dégoûte" le Gardien qui refuse de la prendre, lui permettant ainsi de rejoindre les rangs des esprits du bien. Quand Richard et Kahlan sont séparés et cherchent à savoir si l'autre est vivant, Denna apparaît et leur permet de se retrouver hors du temps.

Après que Richard est entré dans le Temple des Vents, il est visité par beaucoup d'esprits. Denna est l'une d'entre eux. Elle aide Richard à décider de quitter le temple et de retourner dans le monde des vivants.

Hally 
Dans Le Sang de la déchirure, Hally est une des quatre Mord-Sith qui ont voyagé jusqu'à Aydindril pour protéger Richard Rahl. Elle est blonde, grande, avec des yeux bleus, semblable à Cara. Comme toute Mord-Sith, elle est entièrement vêtue de cuir rouge. Elle est tuée par un Mriswith qui a envahi le bureau du général Reibisch tandis que Richard essayait de prouver à ce dernier qu'il était le nouveau seigneur Rahl. Après sa mort, Richard organise une cérémonie de deuil en son honneur, réunissant tous les D'Harans présents à Aydindril.

Raina 

Avec Berdine, Cara et Hally, Raina est partie à Aydindril pour protéger Richard. Elle a des cheveux bruns. Elle est plus petite que Hally et Cara. Elle a continué à servir de garde du corps à Richard jusqu'à ce qu'elle meure dans ses bras, à cause de la peste déclenchée par l'empereur Jagang.
Elle s'appliquait à apprivoiser les tamias, riant toujours sottement quand ils mangeaient dans ses mains. Grâce aux tamias et à son amour secret pour Berdine, Raina s'est conformée aux nouvelles règles de Richard, apprenant à exprimer ses émotions.

Rykka 

Rykka participa à la résistance contre l'armée de Jagang, notamment en trouvant un stratagème permettant la fin des tueries des Mord-Sith. En se faisant pour une simple femme, elle arriva à duper les soldats et la sœur de l'obscurité responsabless des tueries. Par la suite, Rykka accompagnera Zedd, Chase et Rachel à la forteresse du sorcier en Aydindril, occupant pour l'occasion le poste de gardienne, cuisinière et conteuse d'histoires. (voir La Chaîne de flammes) 
Elle rejoint ensuite le Palais du Peuple et servira, tout comme Nyda, de guide et de protectrice rapprochée de Richard et Kahlan.

Nyda 
Nyda est une Mord-Sith qui neutralisera Sebastian et Jensen dans le palais de d’Hara. C’est une des premières Mord-Sith à affronter un Trou dans le Monde et à réaliser que l’agiel ne fait pas effet sur tout le monde. Elle aura également affaire à Oba et parviendra à lui échapper alors qu'il tentait de la violer.
Par la suite, elle devient la Mord-Sith "importante" du Palais du Peuple, notamment en gardant captive Annalina sous les ordres de Nathan ou en servant régulièrement de guide à Richard et ses amis.

Hania 
Hania était une Mord-Sith qui s'est sacrifiée pour la cause et la vie du Seigneur Rahl. Elle est morte des mains de Nicci, après avoir été torturée par l'armée Impériale.

Solvig

Personnages du Nouveau monde

Abigail 
Abigaïl est un personnage de Dette d'os. C'est une fille, surnommée Abby, du même âge que Zedd, de la terre de Pendisan. Elle a grandi dans la ville du Gué de Coney, où elle connaissait tous les habitants. Elle porte un bracelet magique fait de deux fils complexement tordus ensemble dans des cercles que sa mère, Helsa, lui avait donné. Le bracelet dégagerait souvent une sensation picotante étrange et deviendrait exceptionnellement chaud en présence de la grande magie. Sa mère lui avait dit de le porter toujours car il aurait un jour de l'importance.

La mère d'Abby était une magicienne, décédée avant de voir sa petite-fille. Abby elle-même n'a pas hérité du don qui a sauté une génération, ce dont elle avait souvent honte car les habitants du Gué de Coney avaient dépendu de sa mère. À la mort de celle-ci, Abby s'est retrouvée isolée, car les habitants du Gué de Coney ne comprenaient pas qu'elle ne les aide pas comme sa mère l'avait fait.

Le père d'Abby, son mari et sa fille de quatre ans, Jana, ont été capturés par des troupes d'Haranes sous le commandement d'Anargo. Jana était la dernière chance d'Abby d'avoir un enfant, après la mort d'un autre fils à la naissance. Abby est partie pour Aydindril demander l'aide du Premier Magicien, Zeddicus Zu'l Zorander. Elle était en effet en possession d'une dette d'os, qui avait lié Helsa au père de Zedd. Les dettes d'os étant transmise entre les générations, Abby espérait donc que Zedd lui accorderait de l'aide pour s'acquitter de la dette.

Adie 
Adie est un personnage de la série L'Épée de vérité de Terry Goodkind. Adie est une magicienne très douée que l'on nomme la femme aux ossements. Elle a été torturée pendant son enfance, a Nicobarese, par le sang de la déchirure. L'homme qu'elle aimait est mort et son enfant aussi. Elle aide Zedd pour empêcher Jagang à conquérir les contrées du milieu et D'Hara.

Adie est décrite comme une femme svelte avec une forte mâchoire. Elle porte une robe simple faite dans un tissu grossier, indiquant son statut élevé de Magicienne. Elle porte les symboles rouges et jaunes de sa profession autour du cou comme un avertissement à ceux qui lui voudraient du mal. Elle est plus grande que Kahlan mais plus petite que Richard.

Sa chevelure est composée d'un mélange de cheveux noirs et blancs, de longueur moyenne, coupée au carré. Ses yeux blancs trahissent son état de non-voyante, à la suite de sa captivité par Le Sang de la déchirure. Elle apprit plus tard à voir à travers son don, ce qui lui permet de voir beaucoup plus finement la majorité des choses. Elle est cependant incapable de sentir la présence des trous dans le monde. Sa voix devint rude à la suite des mauvais traitements infligés à l'acide par le Sang de la Déchirure dans sa jeunesse en Nicobarese.

Elle perdit un pied alors qu'elle s'était endormie dans l'entre-deux mondes, ce qui la força à utiliser des béquilles. Le premier sorcier Zedd lui restaura une jambe, mais celle-ci n'étant pas de la bonne longueur, elle dut continuer à utiliser une béquille et conserva sa démarche claudicante.

Sa collection d'ossements venus de deux mondes lui valut le surnom de Dame des ossements. Mais la peur inspirée par son état de Magicienne justifiait la méfiance des habitants de Havre du Sud qui l'accusaient de la mort des personnes qu'elle n'aimait pas. Elle prétendait habiter près de la frontière pour éviter les perpétuelles interruptions des personnes recherchant des sorts et des potions, mais la vraie raison était qu'elle se protégeait ainsi du Gardien.

Sa maison fut détruite alors que Zedd utilisait sa magie afin d'étudier un os sculpté appartenant à un Skrin : cela ranima un Skrin qu'elle avait vaincue antérieurement, Skrin qui se réassembla au milieu de sa propre maison, poussant les deux personnages à évacuer les lieux dans l'urgence pour ne pas être emmenés dans les mondes inférieurs.

Adie est une amie de longue date de Chase, ainsi que de Richard et surtout de son grand-père Zedd. Elle devint une alliée puissante de Richard dans sa guerre contre l'Ordre Impérial.

Adie voyagea dans sa jeunesse dans l'ancien monde et étudia chez les Sœurs de la Lumière. Elle a parcouru les Terres du Milieu et découvrit bientôt que son don était d'une puissance rare.

Anargo

Benjamin Meiffert 

Capitaine d'haran nommé Général et Commandant de l'armée des Contrées du Milieu par Kahlan dans le tome VI (La Foi des réprouvés) pendant la guerre contre l'Ordre Impériale. Il tombe dès le tome VI amoureux de Cara, amour qu'elle lui rend. Il sauve de nombreuses fois la situation amenant Kahlan à penser qu'elle a bien fait de le nommer Général en chef. À la fin du tome XI il devient général en chef de la Première phalange à la suite de la mort du général Trimack. Il finit par épouser Cara et devient ainsi le premier homme à avoir épousé une mord-sith. Il fut tué dans le tome 13 (page 455).

Bill

Dell "Chase" Brandstone 
Ce garde frontière est une véritable montagne de muscle expert avec toutes les armes de poing. Chef des gardes frontières de Terre d'Ouest au début de l'histoire et donc chargé de défendre ses habitants des monstres venus du royaume des morts, il jura fidélité au Sourcier et recueillit Rachel pendant plusieurs années. Il réapparaîtra plusieurs mois plus tard pour aider Zedd à défendre la Forteresse des Sorciers.

Demmin Nass 
Cette brute pleine de muscle était le chef des quatuors aux ordres de Darken Rahl. Pédophile, il était chargé d'aller trouver des petits garçons pour "guider spirituellement" le petit père des peuples. Sa rencontre avec la Mère Inquisitrice marquera sa fin, tué par le Kun Dar, très douloureuse pour lui.

Dennee 
Sœur de Kalhan, on la croit morte dans le premier épisode. Plus tard, on découvre qu'elle a survécu (capturée par les gardes de Darken Rahl). Kalhan et Richard la libèrent mais découvrent qu'elle est enceinte. Pour sauver son fils, elle ira sur une île magique qui bloque ses pouvoirs. Dans la saison deux, Kalhan apprend que sa sœur est morte, pour de vrai cette fois, ainsi que son enfant et son compagnon. Par la suite, une Mord-Sith la ramène à la vie dans le corps d'une autre pour tuer Cara.(dans la série télévisée).
Dans le livre, on apprend qu'elle est bien morte, tuée par un quatuor, avant le début de l'histoire.

George Cypher 
Père adoptif de Richard Rahl, il vint en Terre d'Ouest au moment de l'établissement de la frontière. Il épousa la fille de Zedd qui attendait un garçon à la suite de son viol et lui permit d'avoir une vie heureuse et même un deuxième garçon. Il adorait voyager dans la région et échanger sa dernière trouvaille contre une nouvelle. Un jour, il en revint avec le Grimoire des Ombres Recensées et un artefact magique censé prouver qu'il ne l'avait pas volé mais bien récupéré. Toutefois, Darken Rahl revint le voir dans l'intention de récupérer le grimoire plus tard et se vengea en le tuant puis en le dépeçant afin de lire dans ses entrailles.

Giller 
Ce sorcier du Second Ordre fut formé par Zedd et était attaché à l'Inquisitrice Kahlan durant ses missions. Il s'opposa à Zedd avec ses collègues sorciers du troisième ordre quand le Conseil dilua l'héritage magique. Il décida cependant de suivre l'une des boîtes d'Orden et devint ainsi l'un des serviteurs de la reine Milena. Lors de l'arrivée de Darken Rahl, il orchestra la disparition de la boîte via Rachel puis se suicida au dernier moment en empêchant Darken Rahl de lire ses entrailles et incinérant au passage deux gardes.

Michael Cypher 
Demi-frère de Richard, ce brillant politicien devint le Premier Conseiller de Terre d'Ouest, chef suprême de cette portion du monde. Sa jalousie cachée pour Richard le poussait à s'opposer à lui sous des apparences de fraternité.

La reine Milena 
Cette reine dirigeait d'une main de fer et avec beaucoup de cruauté le royaume de Tamarang et avait récupéré la troisième boîte d'Orden qu'elle voulut offrir à Darken Rahl en échange d'un pacte entre leurs deux royaumes. Denna la tua quand elle voulut exécuter Richard pour avoir frappé sa fille Violette.

Rachel 
Petite fille qui fut utilisée à deux reprises pour porter des objets magiques, une fois par Giller pour porter une des boîtes d'Orden, et une fois par Zedd pour porter la Pierre des larmes sertie dans un collier. Elle était une servante de la princesse Violette, maltraitée par celle-ci. Elle s'enfuit du palais à la demande du sorcier Giller pour protéger la boîte. Elle est découverte par Richard et Kahlan. Elle sera ensuite adoptée par Chase. À la requête de Zedd, Chase fait d'elle une guerrière accomplie d'où sa participation avec Chase au sauvetage de Zedd du camp de Jagang. Puis avec toute sa famille et selon la volonté de Zedd, elle vient habiter à la Forteresse du sorcier. Plus tard elle découvre avoir des liens avec la famille royale de Tamarang d'où son talent pour dessiner des sortilèges dans les grottes magiques près de Tamarang. Grâce à cela elle arrive à libérer Richard du sort que lui ont jeté Six et Violette. À la mort de Violette elle devient l'héritière légitime de trône. À la fin Zedd lui apprend à dessiner des sortilèges à la Forteresse du sorcier avant qu'elle ne soit prête à assumer ses nouvelles fonctions. D'après Kahlan elle sera une dirigeante exceptionnelle.

Shota 
La voyante Shota habite et défend l'Allonge d'Agaden aux côtés de son compagnon Samuel. Comme toutes les voyantes, elle ne peut s'empêcher d'ensorceler ceux et celles qui l'approchent et fait apparaître des visions de leurs mères à ceux-ci. Son ensorcellement n'étant pas irréversible, contrairement au pouvoir des Inquisitrices, elle ne supporte pas Kahlan et tente de la tuer.

Zedd n'apprécie pas non plus cette "diseuse de malheur" "qui ne peut s'empêcher de dire quelque chose que l'on ne ferait mieux de ne pas entendre à chaque fois qu'elle parle". Enfin, sa réputation est telle que même les Sorciers n'osent pas pénétrer dans son fief. Elle se chargea personnellement d'éliminer les quelques exceptions qui le tentèrent, y compris un sorcier qui maîtrisait néanmoins la magie soustractive, prouvant ainsi à quel point elle peut constituer une sérieuse menace.

Elle est persuadée que l'enfant de Richard et Kahlan sera un garçon qui sera un Inquisiteur donc un mal pire que Darken Rahl. Elle remet donc une amulette à cette dernière qu'elle doit porter en permanence pour ne pas tomber enceinte.

Elle tente d'aider Richard dans sa mission en lui révélant une vision de l'avenir à haute voix à plusieurs reprises durant les différents livres.

Les visions de Shota se réalisent toujours, mais curieusement pas de la manière à laquelle on s'attend, ce qui prouve selon la pensée de Richard que l'on écrit son propre destin, alors que paradoxalement la prophétie, qui pourtant est censée éliminer cette liberté est réalisée également.

Elle est crainte et détestée de nombreux personnages. Peut être pour son rôle d'oiseau de malheur, alors qu'elle-même déplore que lorsque l'on entend quelque chose de déplaisant, même s'il s'agit de la vérité, le messager, à savoir elle en l'occurrence en fait les frais.

Princesse Violette 
La princesse Violette est la fille de la Reine Milena. Apprenant progressivement la cruauté, elle adorait rabaisser son esclave Rachel. Richard lui brisa la mâchoire et la blessa gravement (le choc fit qu'elle se trancha involontairement la langue avec ces dents...) avant son transfert au Palais du Peuple.

Elle réapparaît plus tard aux commandes du royaume de sa mère. Car la voyante Six l'a soignée et l'a mis au pouvoir pour la manipuler, car Violette possède un pouvoir familial qui est celui de la magie par la peinture comme James dans le tome 1, c'est cette magie sous le contrôle de Six qui permettra d'ôter les pouvoirs de Richard.

Violette mourra grâce à Rachel qui retournera le sort que Violette avait mis en place pour la tuer contre elle.

Personnages de l'Ancien Monde

Annalina Aldurren 

La Dame Abbesse Annalina Aldurren est un personnage fictif dans le cycle L'Épée de vérité écrit par Terry Goodkind. Elle est souvent appelée Anna par les autres personnages. Anna a été la Dame Abbesse des Sœurs de la Lumière pendant environ huit cents ans. Elle les dirigeait dans la voie du Créateur et travaillait secrètement avec Nathan Rahl sur le sens des prophéties. Anna est une magicienne au pouvoir inouï et qui approche des 1000 ans, après avoir vécu sous l'effet du sort du Palais des Prophètes.

Anna est une femme solide de petite taille à qui l'on donnerait environ soixante-dix ans. Elle porte des robes de laine noires ou grises symbolisant son statut directorial. Malgré sa petite stature, Anna a la capacité innée de terrifier les gens d'un seul regard. Cependant, cette femme au grand cœur aime tous les enfants du Créateur. Sa connaissance avancée des prophéties en font la seule personne qu'accepte Nathan Rahl pour l'aider sur ce sujet, bien que ce dernier martèle qu'une Magicienne ne peut s'y entendre à ces questions.

Cela lui permit d'identifier Richard comme une figure majeure de l'avenir avant même qu'il ne naisse. Elle envoya pour le récupérer Verna en qui elle avait confiance, sans lui révéler les tenants et aboutissants de sa mission.

La Dame Abbesse Annalina fut nommée 791 ans avant Le Sang de la Déchirure. Elle dirigea les Sœurs d'une manière stricte et minutieuse. Autorité suprême du Palais, les Sœurs s'en référaient uniquement à elle et au Créateur, indépendamment des divers gouvernements successifs dans l'Ancien Monde.

Elle apprit ainsi à contrôler le Palais et ses occupants et maintenait l'équilibre du pouvoir. Elle autorisa les Administratrices à prendre elles-mêmes les décisions relatives aux finances et au commerce avec l'extérieur du palais, se déchargeant ainsi d'une grosse part administrative de son travail.

Son sens aigu des responsabilités envers le Créateur la pousse à adopter un comportement souvent contradictoire avec les passions des uns et des autres, dans l'intérêt supérieur du monde. Afin de ne pas invalider les prophéties, elle maintient Nathan prisonnier au Palais puis se lancera éperdument à sa poursuite, emprisonnant au passage dans un Rada'Han le Premier Sorcier Zeddicus Zul'Zorander qui lui promit alors la destruction du Palais des Prophètes.

Ce même intérêt supérieur la pousse à simuler sa mort et à organiser sa succession en s'arrangeant pour que Verna prenne sa place à la tête des Sœurs de la Lumière, la plaçant dans une situation difficile de fausse Dame Abbesse. L'infiltration dans le Palais des Sœurs de l'Obscurité l'obligeait à agir de manière non conventionnelle.

Elle participe ainsi au combat contre l'ordre impérial d'une manière parallèle et disjointe de Richard et Kahlan.

Ses pouvoirs très puissants en font une alliée de choix pour le camp du Créateur et donc indirectement de Richard. Elle est capable de créer une Toile de Lumière, ce que seules quelques rares magiciennes et Zedd savent faire. C'est aussi elle qui créa les puissants boucliers entourant Nathan Rahl dans le palais (bien que l'entrave principale reste le Rada'Han).

Elle se fera tuer dans le tome 11 par des Sœurs de l'Obscurité. On devine au fil des livres qu'elle aime Nathan Rahl, le prophète, et que cet amour est réciproque.

Jagang 

L'Empereur Jagang est le chef de l'Ordre impérial et le seul qui sait marcher dans les rêves. Ceux qui marchent dans les rêves furent créés par de puissants sorciers durant l'Antique Guerre comme une arme pouvant servir contre leurs ennemis. Celui qui marche dans les rêves peut s'immiscer dans l'esprit de ses victimes durant l'espace qui sépare deux pensées et renforce son emprise sur eux. Ceux qui sont dotés de pouvoirs magiques sont particulièrement sensibles à son emprise, mais avec le temps celui qui marche dans les rêves peut contrôler l'esprit de tous les vivants. Une fois fait, il a accès à toutes leurs pensées et il peut faire n'importe quoi de ses pantins, même les tuer, les faire souffrir, tromper leurs sens, leur faire avoir des hallucinations, lire toutes leurs pensées. Un véritable viol mental contre lequel il n'existe pas de barrière hormis le sortilège du Lien des Rahl. Le pire étant que les victimes de Celui-Qui-Marche-Dans-Les-Rêves ne savent pas quand l'Empereur observe leurs pensées ou non. Des fois ces victimes peuvent l'insulter copieusement pendant des heures sans recevoir de châtiment, car n'étant pas dans leurs pensées à ce moment-là, et d'autres fois être punis à la moindre petite pensée agressive envers leur geôlier.

Le seul moyen d'échapper à son pouvoir, c'est de jurer allégeance au Seigneur de D'Hara, cela établit un lien que Jagang ne peut forcer. Ce lien protecteur fut créé par Alric Rahl, un ancêtre de Richard Rahl, lors de la Guerre Antique.

C'est de par son pouvoir de marcheur de rêve que Jagang a pu prendre possession de l'Ancien Monde. Il a fait en sorte de réunir toutes ces tribus et fonda l'Ordre Impérial. Sa mission maintenant est de dominer le monde, luttant pour rassembler tous les hommes sous une seule et même bannière. Mais il a de terrible adversaires qui s'opposent à lui dans sa conquête tel que Richard Rahl, le Maître de D'Hara, et sa femme, Kahlan Amnell, la Mère inquisitrice. Son deuxième but est d'éradiquer la magie. Il estime que tous ceux qui contrôlent la magie et qui ne se joignent pas à lui sont ses ennemis.

Nicci 
Elle est l'une des plus puissantes Sœurs de l'Obscurité. Surnommé la Maîtresse de la Mort par les soldats de l'Ordre impérial, elle servait Jagang en parcourant les villages pour éliminer ceux qui n'adhéraient pas à la philosophie de l'Ordre. Convaincue du bien-fondé de cette idéologie, elle n'accordait aucune importance à sa vie, et n'hésitait pas à tuer pour parvenir à ses fins. Durant le sixième tome, elle capture Richard et l'emmène dans l'Ancien Monde pour lui montrer les "bienfaits" de la vie sous le joug de l'Ordre. Après que Richard eut sculpté une statue représentant l'humanité dans toute sa beauté, à l'opposé de la philosophie de l'Ordre, Nicci prit conscience de la tromperie qu'est l'Ordre et de l'importance de valeurs comme le bonheur individuel, qu'elle tenait pour sacrilège auparavant. Après la révolution à Altur'Rang, elle rejoint la cause de Richard, et semble revenir vers la Lumière.
Elle devient par la suite l'une des plus puissantes alliées de Richard, mais aussi une amie et une protectrice. Nicci participa activement à la lutte finale contre Jagang, et elle n'obtient qu'une semi-vengeance pour tout ce qu'il lui a fait subir en lui mettant un Rada'han autour du cou (mais sans trop le faire souffir).
Dans le second arc, elle réussit un formidable bluff auprès des dirigeants de toutes les contrées en leur expliquant des prophéties alors qu'en réalité elle lit un livre de cuisine. Quand Richard part pour sauver Kahlan de la Pythie-Silence, elle se lance immédiatement à sa poursuite avec Zedd, Cara et Benjamin. Elle ne peut malheureusement pas soigner son ami et sa femme et se fait capturer par des créatures immondes. Cependant Richard la sauve et elle déchaînera ses pouvoirs contre ses ravisseurs.

Après avoir été tour à tour une Sœur de la Lumière et de l'Obscurité, après avoir comprise les idéaux nobles de liberté et l'amour de la vérité et de la raison de Richard, qu'elle partage, elle se décrit elle-même comme une simple magicienne, ne s'affiliant plus à aucune croyance, que ce soit le Créateur ou le Gardien.

Verna Sauventreen 

Verna Sauventreen est un personnage important dans la série L'Épée de vérité. Elle est une Sœur de Lumière, la seule survivantes des trois envoyées par la Dame Abesse Annalina à la recherche de Richard Rahl. Après l'avoir ramené au Palais des Prophètes à Tanimura, elle l'aide à s'échapper, réalisant ainsi une prophétie et devenant par là même une de ses plus proches amis et conseiller. Plus tard, après la mort présumée de Annalina, elle est désignée par celle-ci par testament à devenir la nouvelle Dame Abbesse.

Verna est une femme plutôt grande avec de longs et splendides cheveux bruns. Elle parait être dans la fin de la trentaine mais en fait, elle est plus proche de ses 160 ans du fait du sort ralentissant les années à l'intérieur du Palais des Prophètes. Elle a l'air plus vieille que ses consœurs du fait de son long voyage de 20 ans à travers le Nouveau Monde pour trouver Richard et le ramener (normalement, le voyage d'une sœur se déroule sur une année au maximum) car durant ces années, elle fut affectée par le temps de la même manière que tous ceux ne résidant pas au Palais. Elle reste cependant une jeune femme très attirante. Elle a des yeux bruns et n'hésite pas à faire "le regard qui tue" quand cela est nécessaire.

Verna Sauventreen a généralement bon cœur. Ayant grandi avec les Sœurs de Lumière comme novice, puis comme Sœur de Lumière elle-même, et devenant ensuite Dame Abbesse, elle croit au Créateur et dans une autre mesure à Richard, le seul capable de triompher des forces du mal comme le montrent les prophéties.

Elle a entretenu une liaison avec Jedidiah, un sorcier corrompu par le mal durant l'absence de Verna du Palais et en a eu une fille appelée Leitis. Comme Leitis n'avait pas le don, il a été décidé qu'elle serait adoptée par une famille à l'extérieur du Palais. Lorsque Verna découvre que Jedidiah est un serviteur du Gardien, elle est obligée de le tuer avec un dacra pour l’empêcher de tuer Richard.

Elle se marie avec le sorcier Warren dans le tome "La Foi des Réprouvés" mais celui-ci est assassiné alors qu'il tente de sauver une des novices de Verna. Ils échangent un baiser final et Warren succombe à ses blessures. Il avait le don de délivrer des prophéties et connaissait l'heure de sa mort. Avant de mourir, il informe Kahlan et Verna que Richard était honnête et que l'armée d'Harane ne pouvait pas affronter seule l'Ordre Impérial.

Après la mort de son bien-aimé Warren, Verna continue d'assurer la direction de l'armée D'Harane car c'est elle qui est le principal pouvoir pour créer des champs de protection magiques, ceci à cause de son exceptionnel pouvoir. Pouvoir qu'elle a hérité des deux Sœurs de l'Obscurité (alors encore inconnu) lorsque ces dernières se suicidèrent après le refus de Richard de les accompagner au Palais des Prophètes (Richard avait trois chances d'accepter le Rada'Han, et chaque fois qu'il refusait, la sœur ayant fait la proposition se suicidait pour transmettre son pouvoir à la sœur suivante... Richard ayant refusé deux fois, Verna se retrouve donc avec le pouvoir de trois sœurs : le sien, plus celui des deux sœurs qui se sont suicidées...).

Warren 
Warren vivait dans le Palais des Prophètes, où il fut emmené enfant par des Sœurs de la Lumière quand son don s'est manifesté. Âgé de 157 ans quand il rencontre Richard Rahl, Warren est très timide, semble jeune (20 ans), porte des robes violettes symbolisant son statut de sorcier en formation et passe le plus clair de son temps dans les catacombes, étudiant des livres de prophéties. Il est également agoraphobe. En plus de tout cela, cet homme aux cheveux blonds coupés court est amoureux de Pasha, la novice dont Richard est la charge. Warren rencontre Richard pour la première fois lorsqu'il l'invite à venir dans les catacombes pour lui montrer une prophétie où il est mentionné. Tous deux vont devenir des amis très proches, Richard l'aidera à surmonter ses difficultés sociales et l'extirpera de sa retraite souterraine.

Warren est le premier à dire la vérité à Richard sur le sort lancé sur le Palais des Prophètes 3000 ans avant. Quand Pasha, sous l'influence de Jagang et des Sœurs de l'Obscurité (notamment Ulicia), attaque Richard, Warren est forcé de tuer la femme qu'il aime pour sauver son ami, passant de ce fait l'épreuve de douleur et est libéré du Rada'Han (150 ans après l'avoir mis), bien qu'il ait décidé de rester au palais et d'étudier les prophéties. Quand Verna est nommée Dame Abbesse, Warren devient son confident. Peu de temps après, Warren devient un Prophète. Sa première prophétie relate la chute du palais. Il est capturé quand les Sœurs de l'Obscurité reviennent au palais qui lui imposèrent un nouveau Rada'Han et l'enfermèrent dans les quartiers du Prophète. Cependant, lorsque Richard et Kahlan libèrent Verna, elle put à son tour venir en aide à Warren. Ces deux personnages s'aimèrent alors officiellement.

Peu de temps après cela, Warren commence à ressentir les douleurs dues à la manifestation de son nouveau don. Nathan Rahl lui montre alors comment ouvrir son esprit et utiliser son don. Warren et Verna ont ensuite dirigés les Sœurs de la Lumière fidèles et les sorciers (non formés à la guerre) aux côtés de l'armée D'Harane, de Kahlan et de Zedd pour essayer de vaincre l'Ordre impérial. Warren et Zedd deviennent d'excellents amis, surement en raison de l'âge avancé du Prophète. Cependant, peu de temps après que Zedd et Adie marient Warren et Verna, un assassin de l'Ordre Impérial nommé Gadi attaque une jeune novice (Sœur de la Lumière en formation) nommée Holly et Warren essaye de la sauver. La fille survit, mais Warren est blessé mortellement. Il est pleuré par toute l'armée, ses amis mais plus encore par sa veuve récemment mariée Verna.

Ses derniers mots laissent penser qu'il connaissait sa mort d'après les prophéties...

Ulicia 

Meneuse des Sœurs de l'Obscurité, c'est elle qui va tenter d'assassiner Annalina, la Dame Abbesse.

Elle jure allégeance à Richard pour se protéger de l'emprise de l'empereur Jagang et ce tout en continuant à œuvrer pour le Gardien. On apprend par la suite que cette protection est inexistante car son allégeance est vide de sens : elle veut seulement une protection mais ne se voue pas à la cause de Richard.

Dans le tome IX (la Chaîne des Flammes), elle capture Kahlan pour la forcer à voler les boîtes d'Orden. Kahlan est, pour ce faire, victime d'un sort d'oubli (comme tout le monde, excepté Richard) qui fait que personne ne se souvient de son existence. Haineuse, fanatique, rusée, cruelle, ne manifestant pas le moindre remords, elle est la plus puissante et la plus terrible des sœurs de l'obscurité en dehors de Nicci à arpenter le monde "libres" de l'influence de Jagang, elle est pour ainsi dire la tête dirigeante de la "Vipère à Six têtes" comme une prophétie surnomme les Sœur de l'Obscurité croyant s'êtres soustraites à Jagang et toujours fidèles au Gardien. Sa fin, tuée par les boîtes d'Orden révèle un paradoxe des gens cruels et méchants, qu'ils estiment eux-mêmes êtres bons et dépourvus de haine, tout ce qu'elle désirait consistant en la mort de tout mécréant ou athée et le règne de son cruel maître, le Gardien sur toute vie en échange d'une promesse d'immortalité sans doute illusoire.

Six 
Il s'agit de la voyante de l'ancien monde. Très peu de personnes la connaissent et encore moins l'ont déjà vue. Elle "vole" le serviteur de Shota, Samuel, et captura Richard en lui volant son don. Ce dernier lui échappe grâce (ou à cause) de l'Ordre. Elle est morte de la main de Shota, qui s'était métamorphosée en sa mère pour pouvoir mieux la tuer.

Créatures

Brophy 
Brophy est un loup qui protège Richard et Kahlan dans le tome 1 jusqu'à ce qu'il meure dans cette tâche. On apprend alors qu'il était un ancien condamné à mort métamorphosé par le Sorcier Giller après que Kahlan ne l'a touché avec son pouvoir et qu'il prouve son innocence.

Malgré la transformation censée atténuer l'effet du pouvoir de l'Inquisitrice, il demeura inconditionnellement soumis à Kahlan jusqu'à sa mort, mais cela lui permit d'établir temporairement une nouvelle vie avec une louve.

Écarlate 
Cette femelle dragon rouge devait servir de coursier à Darken Rahl qui maintenait sa descendance prisonnière et cachée. Cette situation intolérable pour son espèce s'arrête lorsque Richard libère son œuf. Elle reprend alors toute son arrogance mais tolère d'aider ce dernier temporairement pour le remercier.

Ghazy 

Une flamme-nuit

Gratch 
Ce garn (graz) à queue courte a la faculté de communiquer avec Richard, ce qui le rend dominant sur les autres garns. Il s'attacha rapidement à son nouveau père, Richard, dans des circonstances tragiques et restera un compagnon fidèle et mortellement efficace au combat. En effet, les Garns avaient été créés par un sorcier Rahl de l'ancien temps en réponse à la menace des Mriswiths.

Gregory 

Fils d’Écarlate, Gregory est un gros dragon rouge qui semble à première vue dangereux, mais qui se révèle gentil. Dans le tome 11, il transporte Richard sur son dos afin d'acquitter sa dette en vers celui-ci, car le Sourcier lui avait sauvé la vie quand il était encore un œuf.

Samuel 
Cet esclave de Shota fut un Sourcier de Vérité qui acheta sa charge et en abusa jusqu'à ce que son épée soit volée par Zedd alors même qu'il s'accouplait avec la sorcière. Il vit dans l'Allonge d'Agaden et est le bras droit de Shota et sert à plusieurs reprises de guide aux personnages principaux. C'est Zedd qui est allé prendre l'épée à Samuel et l'a transformé en une créature grise avec les bras très long qui souhaite prendre un objet qui lui est précieux, "son bien", à chaque personne (le sifflet qui appelle les oiseaux, l'épée de Vérité...) et porte un short à bretelles. Certain pourraient voir en lui une image proche de celle de Gollum, en le fait qu'il est méprisable, servile, lâche et une caricature d'humain, déformé par la magie de sa précieuse épée, tout comme Gollum fut un hobbit corrompu et déformé par le pouvoir de son "précieux" anneau.

Shar 
Cette flamme-nuit guida la Mère-Inquisitrice Kahlan dans sa quête du Grand Sorcier. Elle meurt dans un pin compagnon durant la quête après avoir imploré un contact avec le pouvoir de l'amour. En plus d'une guide, elle fut aussi un soutien moral indéfectible pour Kahlan. Elle donna son nom secret à Richard et Kahlan afin que ceux-ci puissent bénéficier ultérieurement de l'aide du peuple secret des flammes-nuits.

Plus tard, on apprendra que Shar avait aussi pour rôle de faire passer une épreuve a Richard de la part d'un ancien Premier Sorcier d'il y a 3000 ans.

Notes et références

Liens externes 
      
      
 

Personnage de L'Épée de vérité
Épée de vérité